Konle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Konle (* 1971), deutscher Springreiter
 Thomas Konle (* 1970), deutscher Springreiter